RER puede referirse a:

Red de Expresos Regionales: proyecto de un sistema de transporte de Buenos Aires.
Réseau Express Régional: Red Regional Expres, sistema de transporte de cercanías existente París, aunque también conocido con el mismo nombre en Bélgica y Suiza.
Retículo endoplasmático rugoso: conjunto de membranas más o menos complejo en las células eucariotas bordeado de ribosomas en los que se llevan a cabo procesos de síntesis y/o maduración proteicos.
 RER: Revista Española de Reumatología.
 RER: Registro de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III de España.
 RER: Review of Educational Research, publicación de la Asociación Americana de Investigación Educativa.

pl:Pociąg osobowy
sv:Förortsbana